Antonia des Baux (ou Antoinette, en italien : Antonia del Balzo; ca. 1355 – ) était la seconde épouse de Frédéric III le simple, roi de Sicile

Biographie 
Elle était fille de François des Baux et de sa seconde épouse Marguerite de Tarente. Le seul frère issu du second mariage de son père était Jacques des Baux, dernier empereur titulaire de Constantinople. Ses grands parents paternels étaient Bertrand III des Baux, comte d'Andrie et Marguerite d'Aulnay. Ses grands parents maternels sont Philippe  d'Anjou, prince de Tarente et Catherine de Valois-Courtenay.

Le , Antonia épouse Frédéric III le simple. Le futur a trente et un ans et la future dix-sept. Le roi a une fille d'un premier mariage, mais pas de fils. Ce mariage scelle le , qui entérine définitivement la paix entre les royaumes de Naples et de Sicile. Antonia meurt après deux ans de mariage sans avoir mis au monde d'enfant. Frédéric III ne s'est pas remarié et meurt à son tour en 1377. Sa fille unique Marie  lui succède.

Ascendance

Références

Liens externes 
 
 
 

Date de naissance incertaine (XIVe siècle)
Décès en 1374 
Reine consort de Sicile
Famille des Baux
Personnalité féminine italienne
Personnalité féminine du XIVe siècle
Personnalité italienne du XIVe siècle
Décès à Messine